Victoria eller Viktoria kan syfta på:

 Victoria (linjeskepp) – ett svenskt linjeskepp byggt 1690
 S/S Victoria – ett svenskt fraktfartyg byggt 1912
 M/S Mälar Victoria – ett svenskt passagerarfartyg byggt 1984
 M/S Victoria I – en estnisk kryssningsfärja byggd 2004
 Victoria (spanskt fartyg) – ett spanskt fartyg i den första världsomseglingen år 1518–1522
 Viktoria - vägfärjan som trafikerar färjeleden Torpön-Blåvik i Östergötland

Se även
Victory
Drottning Victoria (fartyg)